Латіша Чжань і Мартіна Хінгіс були чинними чемпіонками, але наприкінці 2017 року Хінгіс завершила професійну кар'єру, а Чжань не змогла взяти участь через медичний стан.

Елісе Мертенс і Демі Схюрс виграли титул, у фіналі перемігши пару Андреа Сестіні-Главачкова і Барбора Стрицова з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main draw 

Wuhan Open
2018
2018 у китайському спорті